Frondizi ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Frondizi (1908–1995), argentinischer Politiker
 Elena Faggionato de Frondizi (1907–1991), argentinische Politikergattin